Wilhelm Föllmer ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Föllmer (Politiker), deutscher Parteifunktionär (DNVP), Präsident des Deutschen Kolonialvereins 
 Wilhelm Föllmer (Mediziner) (1908–2007), deutscher Gynäkologe